Сумо:

 сумо — традиционная японская борьба
 сумо (народ)
 сумо (язык) — язык мисумальпской семьи, широко распространённый в Никарагуа и Гондурасе до прихода ацтеков
 SUMO - семейство белков